Ханс Фрис (, ок. 1460, Фрибур — ок. 1523, Берн) — швейцарский живописец и график.

Биография 
Сын пекаря, семья принадлежала к высшему бюргерству. Учился у бернского художника Генриха (или Ганса) Бихлера. В 1477—1478 жил в Базеле, затем вернулся в родной город. Входил в городской совет. Как городской живописец расписал множество церквей, начиная с собора Св. Николая. Около 1510 года переехал в Берн, где прожил до конца жизни.

Манера Фриса складывалась на переломе от готики к Ренессансу. Работы художника в основном находятся в швейцарских музеях, прежде всего — во Фрибуре и Базеле.

Избранные работы 
 Несение Креста, 1502, холст, 81×164 cm, Берн
 Иоанн Богослов выпивает яд, ок. 1507, дерево, 130×32 cm, Цюрих
 Два видения Св. Иоанна, ок. 1507, дерево, 130×32 cm, Цюрих
 Святая Варвара, 1503, дерево, 98×67 cm, Фрибур
 Святой Христофор, 1503, дерево, 98×67 cm, Фрибур
 Святая Маргарита, ок. 1505, дерево, 97×30 cm, Фрибур
 Святой Николай, ок. 1505, дерево, 97×30 cm, Фрибур
 Аллегория Креста, ок. 1515, дерево, 148×98 cm, Фрибур
 Иоанн Креститель, проповедующий перед Иродом, 1514, дерево, 124×76 cm, Базель
 Усекновение главы Иоанна Крестителя, 1514, дерево, 124×76 cm, Базель
 Иоанн Богослов в кипящем масле, 1514, дерево, 125×75 cm, Базель

Примечания

Литература 
 Hans Fries: ein Maler an der Zeitenwende/ Verena Villiger a.o., Hrsg. München: Hirmer; Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 2001 (каталог выставки в Художественно-историческом музее Фрибура, 2001—2002, см.: )
 Steinauer J. Fribourg au temps de Fries: Urbanisme, culture, politique et religion. Fribourg: Méandre Éd., 2002

Ссылки 
 Подробная биография

Художники Швейцарии